Жупан — старовинний верхній чоловічий одяг, оздоблений хутром і позументом, що був поширений серед заможного козацтва та польської шляхти. Є застарілі значення: теплий верхній чоловічий суконний одяг або верхній жіночий одяг переважно з дорогих тканин.
 Жупан — титул південнослов'янських вельмож. Начальник, голова жупи
 Жупани Рашки
 Жупан — у середньовічній Угорщині правитель жупи (комітату).

Топонім 

Гори
 Жупан — гора (пагорб) поблизу Винників.

Населені пункти

 Жупани — село Сколівського району Львівської області.

Прізвище 

 Жупан Богдан Богданович — полковник медичної служби Збройних сил, заслужений лікар України.
 Жупан Йосип Васильович — український російськомовний письменник.

Інше 
 Жупа

Українські прізвища